An Old Sweetheart of Mine – cortometraggio del 1911 diretto da Bannister Merwin
An Old Sweetheart of Mine – film del 1923 diretto da Harry Garson